Кисе́льнинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование на территории Волховского района Ленинградской области.

Административный центр — деревня Кисельня.

На территории поселения находится 21 населённый пункт. Кроме того на территории поселения расположены садоводческие массивы «Пупышево» и «Пурово».

Географическое положение 
 Общая площадь: 410,2 км²
 Расположение: западная часть Волховского района
 Граничит с:
 на западе — с Кировским муниципальным районом
 на севере — с Новоладожским городским поселением
 на востоке — с Иссадским сельским поселением, Волховским городским поселением, Вындиноостровским сельским поселением и Староладожским сельским поселением
 на юге — с Киришским муниципальным районом
По территории поселения проходят автодороги:
  () «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск)
  (Волхов — Кисельня — Черноушево)
  (Новая Ладога — Черноушево — Лавния)
  (подъезд к дер. Кипуя)
  (подъезд к садоводству Пупышево)
  (Чаплино — Голтово)
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 14 км.

История 
В начале 1920-х годов в составе Октябрьской волости Новоладожского (Волховского) уезда был образован Кисельницкий сельсовет.
В августе 1927 года Кисельницкий сельсовет вошёл в состав вновь образованного Волховского района Ленинградской области. 16 июня 1954 года Кисельницкий сельсовет был упразднён, его территория присоединена к Чаплинскому сельсовету.

В конце 1970-х центр Чаплинского сельсовета был перенесён в деревню Кисельня.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Чаплинский сельсовет преобразован в Кисельнинскую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 56-оз от 6 сентября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Волховский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» образовано Кисельнинское сельское поселение, в которое вошла территория бывшей Кисельнинской волости.

Население

Состав сельского поселения 
Большая часть населения проживает в деревне Кисельня — в ней расположены 653 хозяйства из 837.

На территории поселения находится 21 населённый пункт (население, 2010):

Местное самоуправление 
Главой поселения является Киселёв Вячеслав Владимирович, главой администраци Белугин Сергей Геннадьевич.

Сельское хозяйство 
В сельскохозяйственном секторе работают предприятие по производству и реализации мяса ООО «Рассвет плюс» с проектной мощностью 500 голов в месяц, 16 фермерских хозяйств и 1150 частных землепользователей.

Услуги 
6 АЗС: в д. Лужа и д. Кипуя ООО «Белул», в д. Кисельня АЗС ООО «Арис-Центр» и АГЗС ОАО «Экогазсервис», 2 АЗС ЗАО «Ком-Интерн».
Предприятия по переработке древесины: ООО «Ядро» и древесный цех в д. Кисельня. 65 магазинов, 6 кафе, 2 магазина «Автозапчасти». 7 башен связи мобильной телефонии: 3 — в д. Кисельня, 2 — в д. Кути, 1 — в садоводческом массиве «Пупышево», 1 — в д. Лужа.

Другое 
Кисельнинская средняя общеобразовательная школа (155 учеников), детсад (50 детей), сельская врачебная амбулатория, филиал Волховского психоневрологического интерната (92 больных, в перспективе — до 310), почтовое отделение связи, отделение Сбербанка, отделение АТС, дом культуры с библиотекой, объёмом 12 435 экземпляров, спортзал, клуб Совета ветеранов, кружки художественной самодеятельности, клубы по интересам, информационный центр.

Примечания 

Сельские поселения Ленинградской области
Муниципальные образования Волховского района